I nostri anni – film del 2000 diretto da Daniele Gaglianone
I nostri anni – singolo degli Stadio del 2012
I nostri anni – singolo di Tommaso Paradiso del 2020
30 I nostri anni – album degli Stadio del 2012